Змагання в омніумі з велоспорту серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 14-15 серпня.

Кваліфікація

Призери

Правила 
Медаль в омніумі розігруються за результатами заїздів в шести дисциплінах:
 скретчі — гонці на 15 км, де всі спортсмени стартують одночасно;
 індивідуальній гонці переслідування на 4 км;
 гонці на вибування, в якій останній гонщик після кожного спринту (що два кола) вибуває з гонки;
 гіті з місця на 1 км, де стартують два гонщики одночасно;
 індивідуальному гіті з ходу на 250 м;
 гонці за очками на 30 км.
За виграш в кожній дисципліні гонщикам нараховуються очки.

Результати

Загальні результати 

SR (Scratch race) - скретч, IP (Individual pursuit) - індивідуальна гонка переслідування, ER (Elimination race) - гонка на вибування, TT (Time trial) - гіт з місця на 1 км, FL (Flying lap) - гіт з ходу на 250 м, PR (Points race) - гонка за очками.

Скретч

Гонка на вибування

Гіт з ходу на 250 м

Індивідуальна гонка переслідування

Гіт з місця на 1 км

Гонка за очками

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ігор